Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open GDF Suez 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 28. Januar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Paris